Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Nicolás Jarry con il punteggio di 7-6(1), 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Pablo Andújar (primo turno)
  Pedro Martínez (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (secondo turno, ritirato)
  Daniel Altmaier (campione)
  Hugo Dellien (ritirato)

  Juan Manuel Cerúndolo (semifinale) 
  Roman Safiullin (secondo turno) 
  Robin Haase (secondo turno, ritirato) 
  Constant Lestienne (secondo turno)

Qualificati 

  Matteo Martineau (secondo turno)
  Filip Cristian Jianu (secondo turno)

  Genaro Alberto Olivieri (primo turno) 
  Javier Barranco Cosano (quarti di finale)

Wildcard 

  Shintaro Mochizuki (primo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Marvin Möller (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sauerland Open 2021